BRM může znamenat více věcí:

 Ballot Resolution Meeting – druh zasedání komisí a podkomisí mezinárodních standardizačních organizací, součást procesu schvalování standardů
 British Racing Motors – výrobce automobilů, který provozoval také stejnojmenný tým v závodech Formule 1

Externí odkazy